25 шахматная олимпиада проходила с 29 октября по 16 ноября 1982 года в Швейцарии, городе Люцерн.

В соревнованиях приняли участие 92 команды (Швейцария была представлена двумя командами. Мавритания и Гамбия были заявлены, но не приехали и были исключены из числа участников). В турнире приняли участие 545 шахматистов, среди которых было 62 гроссмейстера и 93 международных мастера.

Было сыграно 2580 партий по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО). Контроль времени: 40 ходов за 2 часа 30 минут, затем 1 час на следующие 16 ходов.

Составы команд

СССР 
Карпов, Каспаров, Полугаевский, Белявский, Таль, Юсупов

Чехословакия 
Горт, Смейкал, Фтачник, Янса, Плахетка, Амброж

США 
Браун, Сейраван, Альбурт, Кавалек, Тарджан, Л. Кристиансен

Югославия 
Любоевич, Глигорич, Ковачевич, Велимирович, Иванович, Хулак

Венгрия 
Портиш, Рибли, Сакс, Пинтер, Чом, Гроспетер

Болгария 
Трингов, Радулов, Великов, Инкёв, Дончев, Л. Попов

Польша 
Шнапик, В. Шмидт, Кулиговский, Я. Адамский, Бельчик, Сыгульский

Дания 
Й. Кристиансен, Мортенсен, Феддер, Эст-Хансен, Й. Фрис-Нильсен

Куба 
Г. Гарсиа, Ногейрас, А. Родригес, Эрнандес, С. Гарсиа, Вилела

Англия 
Майлс, Нанн, Спилмен, Стин, Местел, Чандлер

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1982 год в шахматах
Шахматные турниры в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Люцерне
Октябрь 1982 года
Ноябрь 1982 года